Новотро́ицкое () — посёлок городского типа (с 16 января 1958 года) в Новотроицком районе Херсонской области Украины.

История 
Первые упоминания о находившемся в этой местности ауле Сарабулат относятся к началу XIX века.

В 1860е годы на месте аула Сарабулат возникло село Ново-Троицкое, в дальнейшем ставшее центром Ново-Троицкой волости Днепровского уезда Таврической губернии.

По состоянию на 1886 год в селе проживало 1548 человек, насчитывалось 256 дворов, был молитвенный дом, школа, 3 лавки. Ежегодно проводилось 2 ярмарки.

В январе 1918 года в селе была установлена Советская власть.

В январе 1932 года началось издание районной газеты.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 году селение было оккупировано наступавшими немецкими войсками.

В 1958 году Новотроицкое стало посёлком городского типа.

По состоянию на начало 1974 года здесь действовали птицекомбинат, пищевой комбинат, маслосыродельный завод и комбикормовый завод.

В 1981 году численность населения составляла 11,2 тыс. человек, здесь действовали птицекомбинат, маслосыродельный завод, завод по производству комбикорма и мясокостной муки, пищевкусовая фабрика, управление эксплуатации оросительных систем, райсельхозтехника, райсельхозхимия, межколхозная строительная организация, комбинат бытового обслуживания, три общеобразовательные школы, музыкальная школа, спортивная школа, больница, поликлиника, Дворец культуры, кинотеатр, три библиотеки и краеведческий музей.

В 1989 году численность населения составляла .

В октябре 1992 года Новотроицкая пищевкусовая фабрика (ранее входившая в производственное объединение «Продтовары») была передана в коммунальную собственность.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в посёлке мясокомбината, комбикормового завода, райсельхозтехники и автотранспортного предприятия.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 10 726 человек.

С февраля 2022 года посёлок оккупирован российскими войсками.

Транспорт 
Находится в 36 км от станции Новоалексеевка на линии Мелитополь — Джанкой.

Расположен на автодороге Р-47 (примерно в 137 км к востоку от Херсона).

Спорт 
В поселке функционировал футбольный клуб «Таврия», неоднократно становившийся победителем областных турниров, а в сезоне 1994/95 годов выступавший в третьей лиге чемпионата Украины

Интересные факты 
 В честь посёлка назван астероид (8445) Новотроицкое.

Известные уроженцы 
 Багров, Николай Васильевич (1937—2015) — советский и украинский географ, государственный и политический деятель.
 Безродный, Григорий Ефимович (1900—1932) — герой гражданской войны.

Примечания 

Посёлки городского типа Херсонской области
Населённые пункты Генического района